Triple cruïlla de les Açores (del seu nom en anglès Azores Triple Junction), triple cruïlla geològica situada a la dorsal mesoatlàntica a l'alçada de les illes Açores
 Asian Theatre Journal, revista acadèmica dedicada a les arts escèniques de l'Àsia
 atj també és el codi ISO 639-3 de l'atikamekw, llengua algonquina cree parlada pels atikamekw del sud-oest del Quebec